Termenul Disney se poate referi la:

 The Walt Disney Company
 Walter Elias "Walt" Disney, cofondator al Disney
 Ray Disney, fratele lui Walt și cofondator al Disney
 Walt Disney Studios
 Walt Disney Pictures
 Parcurile tematice Disney
 Disney Channel
 Playhouse Disney
 Disney XD
 Disney Cinemagic
 Toon Disney

Vezi și 
 Disneyland (dezambiguizare)

Disney